Вовчанськ — місто в Харківської області.
 Вовчанськ — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією.
 Вовчанськ — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Вовчанськ.
 «Вовчанськ» — футбольний клуб.

Див. також 
 Волчанськ